El Shaddai steht für:

 El Shaddai, ein Gottesname im alten Testament, siehe El (Gott)
 El Shaddai (Computerspiel), Computerspiel
 El Shaddai (Lied), Song von Amy Grant (1982)